Octodesmus är ett släkte av skalbaggar. Octodesmus ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kapuschongbaggar
Octodesmus